Григорий Мищенко:
 Мищенко, Григорий Андреевич (1909—1943) — лётчик-испытатель КБ Лавочкина, кавалер орденов Ленина и Красной Звезды.
 Мищенко, Григорий Антонович (1922—1991) — полный кавалер ордена Славы.